Brygady artylerii noszące numer 20:

 20 Brygada Artylerii (II RP)
 20 Brygada Artylerii (LWP)